Tambedou oder Tambadou ist der Familienname folgender Personen:

 Aboubacar Tambadou (* 1987), malischer Fußballspieler 
 Abubacarr Tambadou (Ba Tambadou; * 1972), gambischer Jurist und Politiker
 Fatou Tambédou, senegalesische Leichtathletin 
 Moustapha Tambadou, senegalesischer Politiker 
 Sainabou Tambedou (* 1990 oder 1993), gambische Beachvolleyballspielerin
 Sheriff Tambedou, gambischer Jurist und Verbandsfunktionär